La stagione 1992 della Formula 3000 giapponese fu prevista su 11 gare. L'annata fu animata da 21 differenti team, 34 differenti piloti, 4 differenti telaisti e 3 differenti motoristi.

Venne vinta dal pilota italiano Mauro Martini su Lola T91 e Lola T92, entrambe motorizzate Mugen Motorsports.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti 

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano solo i migliori 7 risultati.

Risultati completi 

R25=ritirato ma classificato R=ritirato NC=non classificato NS=non parte NQ=non qualificato DIS=squalificato (21)=posto acquisito in griglia ma senza essere partito

Note

 06
Giapponese